Черниговское княжество было одним из самых значимых в Древнерусском государстве. С 1097 года в Чернигове правила династия князей, которые являлись потомками Святослава Ярославича.

Князья Черниговские 

 Мстислав Владимирович Храбрый (1024—1036)
 Святослав Ярославич (1054—1073)
 Всеволод Ярославич (1073—1076)
 Владимир Всеволодович Мономах (1076—1077)
 Борис Вячеславич (1077)
 Всеволод Ярославич (1077—1078)
 Олег Святославич (1078)
 Владимир Всеволодович Мономах (повторно) (1078—1094)
 Олег Святославич (повторно) (1094—1096)
 Давыд Святославич (1097—1123)
 Ярослав Святославич (1123—1127)
 Всеволод Ольгович (1127—1139)
 Владимир Давыдович (1139—1151)
 Изяслав Давыдович (1151—1154)
 Святослав Ольгович (1154—1155)
 Изяслав Давыдович (повторно) (1155—1157)
 Святослав Ольгович (повторно) (1157—1164)
 Святослав Всеволодович (1164—1181)
 Ярослав Всеволодович (1181—1198)
 Игорь Святославич (1198—1201)
 Владимир Всеволодович (весна—осень 1201)
 Олег Святославич (1201—1204)
 Всеволод Святославич Чермный (1204—1210 с перерывами)
 Рюрик Ольгович? (1210—1212)
 Всеволод Святославич Чёрмный (повторно) (1212)
 Глеб Святославич (1212—1219)
 Мстислав Святославич (1219—1223)
 Константин Ольгович? (1223—1226)
 Михаил Всеволодович (1226—1234)
 Мстислав Глебович (1234—1239)
 Ростислав Михайлович (1241—1243)
 Михаил Всеволодович (повторно) (1243—1246)
 Всеволод Ярополкович (1246—1261)
 Роман Михайлович Старый (1263—1288)
 Леонтий (кон. XIII века)
 Михаил Дмитриевич (кон. XIII—начало XIV века)
 Михаил Александрович (1-я пол. XIV века)
 Роман Михайлович (1356—1401)

Брянские князья 

 Роман Михайлович Старый (1263—1288)
 Леонтий (кон. XIII века)
 Александр Романович/Константинович?
 Василий Александрович (—1309)
 Святослав Глебович (1309—1310)
 Василий Александрович (повторно) (1310—1314)
 Дмитрий (1314—1333)
 Глеб Святославич (1333—1340)
 Дмитрий (повторно) (1340—ранее 1356)
 Василий (1356)
 Дмитрий Ольгердович (ок. 1372)
 Роман Михайлович (ранее 1375—1401)

Стародубские князья 
Основная статья: Князья стародубские

Князья Новгород-Северские

Князья Курские

См. также 
 Ольговичи
 Князья Кромские

Примечания

Литература

Ссылки 

 Ипатьевская летопись
 Лаврентьевская летопись
 Л.Войтович КНЯЗІВСЬКІ ДИНАСТІЇ СXIДНОЇ ЄВРОПИ
 Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского
 Черниговские князья после 1246 года.

 
Черниговские князья